"Just Can't Get Enough" (canção de Depeche Mode) – canção lançada em 1981
"Just Can't Get Enough" (canção de Black Eyed Peas) – canção lançada em 2011